Мир гитары — международный музыкальный фестиваль гитарной музыки. Проводится в Калуге с 1998 года. Инициатор создания и художественный руководитель — Олег Владимирович Акимов. «Мир гитары» — это главное гитарное событие страны и крупнейший гитарный фестиваль Европы, участие в котором стало знаком престижа и профессионального признания.

История фестиваля 
Участниками фестиваля были звёзды мировой величины — король фламенко Пако Де Лусия, многократный лауреат премии «Грэмми» Стив Вай, родоначальники стиля фьюжн Джон Маклафлин, Эл Ди Меола и Ларри Корьелл, признанные звёзды современной гитарной музыки Висенте Амиго, Хуан Мануэль Канизарес, Доминик Миллер, Cтенли Джордан, Роман Мирошниченко, Томми Эммануэль, Джесси Кук, Анджело Дебар, легендарная рок-группа «King Crimson», композитор и дирижёр из Кубы, почётный член ЮНЕСКО Лео Брауэр, оркестры «Виртуозы Москвы», Олега Лундстрема и Вероники Дударовой и многие другие.

Награды фестиваля 

 2013 — лауреат Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Award
 2014 — лауреат Премии ЦФО в области литературы и искусства
 2014 — дипломант Всероссийской ярмарки-конкурса событийного туризма Russian Open Event
 2016 — почетная грамота общественной палаты Центрального Федерального Округа
 2022 — благодарственное письмо Минкультуры России. "За организацию и проведение Международного музыкального фестиваля «Мир Гитары» и значительный вклад в развитие культуры".

Интересные факты 
 За время работы фестиваля проведены 245 концертов, на которых присутствовало более 90,000 зрителей.
 Федеральным агентством по туризму фестиваль «Мир гитары» включён в Национальный календарь событий Российской Федерации.
 Заявки на участие в фестивале приходят со всего мира: за время проведения в Калуге выступали многие выдающиеся исполнители из тридцати пяти стран, в том числе никогда не выступавшие в России.
 Cозданный в 2015 году на базе фестиваля международный проект World Of Guitar Trio, объединивший троих ведущих в Европе акустических гитаристов нового поколения: Романа Мирошниченко, Хенрика Андерсена (Дания) и Хосе Антонио Родригеса (Испания), прошёл отбор из более 600 претендентов из 20 стран и триумфально выступил на главной сцене крупнейшей в мире выставки музыкальной индустрии NAMM Show-2016 в Лос-Анджелесе. 12 ноября 2016 года в Линкольн-центре в Нью-Йорке состоялась церемония награждения победителей американской музыкальной премии 15th Annual The Independent Music Awards. Проект World Of Guitar Trio победил в двух номинациях: «The Best Instrumental Album», за совместный альбом «Perfect Strangers» и «The Best World Traditional Song» за совместно записанное для альбома произведение «Moon Over Tanjore».
 Почетными гостями «Мира гитары» были чрезвычайные и полномочные послы Кубы, Австралии и Финляндии, атташе по культуре Испании и США, Михаил Швыдкой, Евгений Князев, Юрий Лончаков, Дмитрий Дибров.
 В 2013 году документальный фильм «Сны учителя музыки», повествующий об истории и развитии фестиваля «Мир Гитары» был удостоен специального приза VIII Международном фестивале авторского кино BIAFF в Батуми (Грузия). В фильме снимались всемирно известные музыканты: Dominic Miller, Tony Levin, Juan Manuel Canizares, Daniel Piazzolla, Dominique Di Piazza, Роман Мирошниченко, Даниил Крамер, Adrian Belew и другие.
 В Мае 2016 года руководитель международных проектов фестиваля «Мир гитары» Роман Мирошниченко, вместе с Al Di Meola, Scott Henderson, группами Status Quo, DragonForce, Within Temptation стал участником гитарного рекорда Гиннесса в рамках фестиваля Thanks Jimi Festival, проходящем ежегодно в городе Вроцлав, Польша..
 Фестиваль «Мир гитары» — некоммерческое мероприятие с просветительской миссией и благотворительной программой: выступлениями юных гитаристов из регионов России, концертами-встречами и мастер-классами выдающихся музыкантов — участников фестиваля; квотами на бесплатные билеты для социально незащищённых групп населения..

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фестиваля

Музыкальные фестивали по алфавиту
Культура Калуги
Фестивали, появившиеся в 1998 году